Assassin’s Creed – gra komputerowa, pierwsza z serii
 Assassin’s Creed – seria gier komputerowych
 Assassin’s Creed – film
 Assassin’s Creed – seria książek

Zobacz też 
Gry z głównej serii:
 Assassin’s Creed II
 Assassin’s Creed: Brotherhood
 Assassin’s Creed: Revelations
 Assassin’s Creed III
 Assassin’s Creed IV: Black Flag
 Assassin’s Creed: Unity
 Assassin’s Creed: Rogue
 Assassin’s Creed: Syndicate
 Assassin’s Creed Origins
 Assassin’s Creed Odyssey
 Assassin’s Creed Valhalla

Inne gry:
 Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles
 Assassin’s Creed: Bloodlines
 Assassin’s Creed II: Discovery
 Assassin’s Creed III: Liberation
 Assassin’s Creed: Pirates
 Assassin’s Creed: Memories
 Assassin’s Creed: Identity
 Assassin’s Creed: Chronicles
 Assassin’s Creed: Rebellion